Арабіка — коротка назва кави аравійської
 Арабіка — гірський масив на Кавказі на території Абхазії